Cros (automerk), een Frans automerk
 Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol

 Cros (Gard)
 Cros (Puy-de-Dôme)
ook:
Cros-de-Géorand, Ardèche 
Cros-de-Montvert,  Cantal
Cros-de-Ronesque,  Cantal

Le Cros, Hérault